|-
| 132201 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132202 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132203 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132204 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132205 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132206 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132207 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132208 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132209 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132210 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132211 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132212 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132213 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132214 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132215 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132216 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132217 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132218 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132219 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132220 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132221 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132222 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132223 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132224 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132225 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132226 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132227 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132228 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132229 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132230 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132231 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132232 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132233 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132234 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132235 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132236 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132237 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132238 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132239 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132240 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132241 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132242 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132243 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132244 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132245 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132246 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132247 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132248 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132249 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132250 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132251 - ||  || 14 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132252 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132253 - ||  || 5 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132254 - ||  || 6 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132255 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132256 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132257 - ||  || 9 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132258 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132259 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132260 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132261 - ||  || 10 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132262 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132263 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132264 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132265 - ||  || 11 martie 2002 ||  || 
|-
| 132266 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132267 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132268 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132269 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132270 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132271 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132272 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132273 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132274 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132275 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132276 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132277 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132278 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132279 - ||  || 5 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132280 - ||  || 16 martie 2002 || Nogales || 
|-
| 132281 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132282 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132283 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132284 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132285 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132286 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132287 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132288 - ||  || 18 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132289 - ||  || 19 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132290 - ||  || 19 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132291 - ||  || 19 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132292 - ||  || 21 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132293 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132294 - ||  || 21 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132295 - || 2002 GC || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132296 - ||  || 4 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 132297 - ||  || 3 aprilie 2002 ||  || , 
|-
| 132298 - ||  || 6 aprilie 2002 ||  || 
|-
| 132299 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132300 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-